Mainland (Shetland)
Lagos Mainland
Terceira Ponte Mainland

Desambiguações de topônimos